

Дамодар-Гимал  — горная группа в Гималаях, расположена на севере центральной части Непала у границы с Китаем (Тибетский автономный район). Наивысшая точка — гора Лугула-Гимал — имеет высоту  над уровнем моря.

География 
Дамодар-Гимал ограничен: с запада — долиной реки Кали-Гандаки, с севера — непало-китайской границей, с востока — долиной реки Нар-Кхола, с юга — долиной реки Марсъянди.

Наивысшие вершины

Туризм 
Туристические компании Непала регулярно организуют туры с восхождением на некоторые из вершин Дамодар-Гимала (например, Чулу, пик Писанг).

Через перевал Торонг-Ла (), находящийся в седловине между вершинами Катунг-Канг и Якава-Канг, проходит популярный горный маршрут «Трек вокруг Аннапурны».

Примечания 

Гималаи
Горы Непала
Дамодар Гимал